Flamenco ist die Bezeichnung für:
 Flamenco, ein Genre der spanischen Musik
 Flamenco (Schiff), Fluss-Kreuzfahrtschiff der Premicon AG

Filme
 Flamenco (1995), spanischer Film von Carlos Saura
 Flamenco, Flamenco, spanischer Dokumentarfilm von Carlos Saura aus dem Jahr 2010
 Der Flamenco Clan, deutsch-spanischer Film von Michael Meert aus dem Jahr 2005
 Jota – mehr als Flamenco, spanischer Dokumentarfilm von Carlos Saura aus dem Jahr 2016

Personen
 Jaime Miranda Flamenco (* 1955), Politiker aus El Salvador